(1787-1875), botaniste allemand,
 Gregory Sporleder (1964-), acteur américain,
 Pedro Sporleder (1971-), joueur de rugby à XV argentin.
  (1969-), judoka allemand,
  (1911-1944), théologien et pasteur allemand,
  (1874-1945), homme politique allemand.

Patronyme germanique